Колмогоров Андрій Миколайович (1903—1987) — російський радянський математик. Герой Соціалістичної праці. Лауреат Державної і Сталінської премій.
 Колмогоров Георгій Дмитрович (* 1929) — кандидат у члени ЦК КПРС (1986—1990). Депутат Верховної Ради СРСР 11-го скликання. Доктор технічних наук, професор, академік Російської академії інженерних наук.
Російські прізвища